Hrvati, narod
 Hrvatski narod (Zagreb), hrv. tjednik
 Hrvatski narod (Pariz), hrv. iseljenički list
 Hrvatski narod (Buenos Aires), hrv. iseljenički list